Психушка — многозначный термин:

 Психушка — то же, что и психиатрическая больница (прост.)
 Психушка — компьютерная игра, экономический симулятор
 «Психушка» — американский фильм ужасов
 «Психушка» — песня Вали Карнавал.